Спро́гис () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Спрогис, Артур Карлович (1904—1980) — советский военный деятель, полковник.
 Спрогис, Дзинтарс Айварович (род. 1971) — советский и латвийский футболист.
 Спрогис, Иван Яковлевич (1835—1916/1918) — российский историк, археограф, этнограф и библиограф.
 Спрогис, Харальдс Айварович (род. 1967) — советский и латвийский футболист.
  (1944—2022) — латвийский певец (лирический тенор) и музыкальный педагог.

Примечания